

Onomastica
Myles – variante del nome proprio di persona inglese Miles

Persone
 Alannah Myles, nata Alannah Byles (1958) – cantautrice canadese
 Anthony Myles (1992) – cestista statunitense
 Bruce Myles (1940) – attore e regista cinematografico australiano
 Devon Myles Brown (1992) – nuotatore sudafricano
 Divine Myles (1996) – cestista statunitense naturalizzato kosovaro
 Eve Myles (1978) – attrice britannica
 Sophia Myles (1980) – attrice inglese

Pagine correlate
 Miles